Minimum-Maximum () — первый официальный концертный альбом немецкой электронной группы Kraftwerk, вышедший в 2005 году.

Об альбоме 
Альбом, записанный в разных городах мира, вышел на двух компакт-дисках, сопровождался отдельно изданным одноимённым DVD, а также коллекционным изданием на виниле (4xLP).

На альбоме представлены выборочные записи с концертов, данных в рамках международного турне, проходившего весной и летом 2004 года (Варшава, Москва, Берлин, Лондон, Будапешт, Любляна, Таллин, Рига, Токио и Сан-Франциско).

В «Minimum-Maximum» вошли наиболее известные композиции коллектива, начиная с «Autobahn» 1974 года и заканчивая песнями из последнего альбома Tour de France Soundtracks 2003 года; кроме того, только на этом альбоме присутствует новая песня — «Planet der Visionen», являющаяся переработкой ремикса на сингл Kraftwerk «Expo 2000». Полутораминутную интерлюдию к «Radioaktivität» также можно услышать только на этом альбоме (схожая интерлюдия к «Die Mensch-Machine» не вошла в альбом, её можно найти только на DVD Minimum-Maximum).

Обложка 
На обложке альбома в ряд изображены 3D-модели четырёх музыкантов за компьютерами.

Список композиций

Немецкая версия

Диск 1 
 «Die Mensch-Machine» Варшава, Sala Kongresowa — 7:55
 «Planet der Visionen» Любляна, Krizanke — 4:45
 «Tour de France (Étape 1)» Рига, Olimpiska Hall — 4:22
 «Chrono» Рига, Olimpiska Hall — 1:29
 «Tour de France (Étape 2)» Рига, Olimpiska Hall — 4:48
 «Vitamin» Москва, Лужники — 6:41
 «Tour de France» Париж, Le Grand Rex — 6:18
 «Autobahn» Берлин, Berlin Tempodrom — 8:51
 «Das Modell» Берлин, Tempodrom — 3:41
 «Neonlicht» Лондон, Royal Festival Hall — 5:58
 «Radioaktivität» Таллин, Exhibition Hall — 7:41
 «Trans-Europa Express» Рига, Olimpiska Hall — 3:21
 «Abzug» Рига, Olimpiska Hall — 1:40
 «Metall auf Metall» Рига, Olimpiska Hall — 4:28

Диск 2 
 «Nummern» Сан-Франциско, The Warfield — 4:27
 «Computerwelt» Рига, Olimpiska Hall — 2:55
 «Heimcomputer» Варшава, Sala Kongresowa — 5:55
 «Taschenrechner» Берлин, Berlin, Tempodrom — 2:58
 «Dentaku» Токио, Shibuya Ax — 3:15
 «Die Roboter» Берлин, Tempodrom — 7:23
 «Elektro-Kardiogramm» Таллин, Exhibition Hall — 4:41
 «Aero Dynamik» Рига, Olimpiska Hall — 7:14
 «Music Non-Stop» Москва, Лужники — 9:51

Английская версия

Диск 1 
 «The Man-Machine» Варшава, Sala Kongresowa — 7:55
 «Planet of Visions» Любляна, Krizanke — 4:45
 «Tour de France (Étape 1)» Рига, Olimpiska Hall — 4:22
 «Chrono» Рига, Olimpiska Hall — 1:29
 «Tour de France (Étape 2)» Рига, Olimpiska Hall — 4:48
 «Vitamin» Москва, Лужники — 6:41
 «Tour de France» Париж, Le Grand Rex — 6:18
 «Autobahn» Берлин, Berlin Tempodrom — 8:51
 «The Model» Лондон, Brixton Academy — 3:41
 «Neon Lights» Лондон, Royal Festival Hall — 5:58
 «Radioactivity» Варшава, Sala Kongresowa — 7:41
 «Trans Europe Express» Будапешт, Sportarena — 5:01
 «Metal on Metal» Будапешт, Sportarena — 4:28

Диск 2 
 «Numbers» Сан-Франциско, The Warfield — 4:27
 «Computer World» Москва, Лужники — 2:55
 «Home Computer» Варшава, Sala Kongresowa — 5:55
 «Pocket Calculator» Москва, Лужники — 2:58
 «Dentaku» Токио, Shibuya Ax — 3:15
 «The Robots» Москва, Лужники — 7:23
 «Elektro Kardiogramm» Таллин, Exhibition Hall — 4:41
 «Aéro Dynamik» Рига, Olimpiska Hall — 7:14
 «Music Non Stop» Москва, Лужники — 9:51

Ссылки 
Все версии релиза Minimum-Maximum в каталоге Discogs

Альбомы Kraftwerk
Концертные альбомы 2005 года
Видеоальбомы 2005 года
Альбомы в стиле синти-поп
Альбомы со звуком 5.1
Альбомы, выпущенные на SACD